Ferrari F310, auto van het merk Ferrari
 Fietssnelweg F310 van Brugge naar Damme in België